Affonsea är ett släkte av ärtväxter. Affonsea ingår i familjen ärtväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Affonsea

es:Affonsea